La ligne 41 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Charleroi de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Charleroi à Trazegnies entre 1932 et 1988.

Histoire 
Indices : 41 (43) → 42 (41,41/) → 41 (42,43)

 : mise en service en traction électrique sous l'indice 41 entre Charleroi Eden et Roux Canal, section Charleroi Viaduc - Jumet Gohyssart commune avec la ligne 65/66 et nouvelle section (capital 202) ; exploitation par la SNCV.

 : prolongement de Roux Canal à Roux Plomcot (nouvelle section, capital 202); exploitation par la SNCV.

 : détournement entre Charleroi Viaduc et Jumet Gohyssart par l'itinéraire de la ligne 85/86 supprimée, renfort par l'itinéraire classique sous l'indice 43 entre Charleroi Eden et Jumet Gohyssart.

 : reprise de l'itinéraire classique, suppression du service 43.

 : prolongement du service 41 de Roux Plomcot à Souvret Forrière, nouveau service 42 Charleroi Eden - Gouy-lez-Piéton Place, nouveau service 41/ Charleroi Eden - Roux Plomcot, nouvelle section entre Roux Plomcot et Souvret Forrière (capital 202), section Souvret Forrière - Trazegnies Écoles commune avec la ligne 79, nouvelle section entre Trazegnies Écoles et Gouy-lez-Piéton Place (capital 157).

 : prolongement du service 42 de Gouy-lez-Piéton Place à Gouy-lez-Piéton Chensée (nouvelle section, capital 157).

 : prolongement du service 41 de Souvret Forrière à Courcelles Centre (nouvelle section, capital 202).

 : prolongement du service 41 de Courcelles Centre à Courcelles Trieu (nouvelle section, capital 202).

- : suppression du service 41 dont l'indice est repris par la nouvelle ligne en boucle; service 42 limité à Trazegnies Écoles

 : attribution de l'indice 41 au service 42 ; attribution de l'indice 43 au service 41 barré.

 : service 42 entre Charleroi Eden et Pont-à-Celles Moulin, section Trazegnies Écoles - Gouy-lez-Piéton Chensée commune avec la ligne 79, nouvelle section entre Gouy-lez-Piéton Chensée et Pont-à-Celles Moulin (capital 157); le service 41/ Charleroi Eden - Roux Plomcot devient 43.

 : prolongement de Pont-à-Celles Moulin à Pont-à-Celle Rue de Courcelles (nouvelle section, capital 157).

 : suppression de la section Trazegnies Écoles - Pont-à-Celle Rue de Courcelles et du service 42.

 : déviation par le métro léger entre Dampremy (M) et Charleroi Sud, abandon du terminus de l'Eden. : suppression de la section Roux Plomcot - Trazegnies Écoles et du service 43.

 : suppression de la section Jumet Gohyssart - Roux Plomcot.

 : suppression.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 908 (1958), tableau partagé avec les 61/64 (boucle de Souvret), 62 Charleroi - Gosselies, 63 Charleroi - Fontaine-l'Évêque et la ligne d'autobus 160 Charleroi - Marbais.

Matériel roulant

Automotrices électriques 
 BN LRV ;
 PCC ;
 type S, SM et SJ ;
 Standard.

Remorques 
 Standard.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway
 Tramway vicinal de Charleroi
 Société nationale des chemins de fer vicinaux

Liens externes 

 
Ligne du tramway vicinal de Charleroi
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
tramway
tramway